Ortonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ortonville (Michigan)
Ortonville (Minnesota)